Oak Ridge ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Oak Ridge (Alabama)
 Oak Ridge (Florida)
 Oak Ridge (Illinois)
 Oak Ridge (Daviess County, Kentucky)
 Oak Ridge (Edmonson County, Kentucky)
 Oak Ridge (Kenton County, Kentucky)
 Oak Ridge (Louisiana)
 Oak Ridge (Maine)
 Oak Ridge (Michigan)
 Oak Ridge (Mississippi)
 Oak Ridge (Missouri)
 Oak Ridge (New Jersey)
 Oak Ridge (New York)
 Oak Ridge (North Carolina)
 Oak Ridge (Ohio)
 Oak Ridge (Oklahoma)
 Oak Ridge (Pennsylvania)
 Oak Ridge (Tennessee)
 Oak Ridge (Cooke County, Texas)
 Oak Ridge (Kaufman County, Texas)
 Oak Ridge (Virginia)
 Oak Ridge North, Texas
 Oak Ridge Park (Alabama)
 Oak Ridge Park (North Carolina)

in Honduras:
 Oak Ridge (Honduras)

Siehe auch:
 Oak Ridge Cemetery, Friedhof in Springfield, Illinois
 Oak-Ridge-Observatorium, Observatorium in Harvard, Massachusetts
 Oak Ridge National Laboratory, Laboratorium in Oak Ridge, Tennessee